ИСИ:
 ИСИ АН СССР — Институт систем информатики АН СССР; Институт социальных исследований АН СССР.
 ИСИ — Институт Современного Искусства.
 ИСИ — Институты совместного инвестирования.
 ИСИ — Институт стратегических исследований. 
 ИСИ (инструкция) — инструкция по сигнализации на железных дорогах бывшего СССР (РФ, Украины и пр.).